Techno - um estilo de música eletrônica.
 Tecno Racing Team - uma equipe de Fórmula 1.
 Technos - um fabricante de relógios.

Desambiguação